Розеоловирус () — род герпесвирусов из подсемейства бетагерпесвирусов, включающий три вида. 

Вирион сферической формы 150—200 нм в диаметре, с симметрией икосаэдра  T=16. Капсид состоит из 162 капсомеров и окружён аморфной оболочкой. Геном линейный с двухцепочнечной ДНК.

Представители этого рода могут вызывать детскую розеолу — инфекционное заболевание, встречающиеся среди детей, обычно до двухлетнего возраста. Предполагается, что вирусы данного рода являются причиной возникновения розового лишая — инфекционно-аллергического заболевание кожи, встречающегося у людей со слабым иммунитетом.

Классификация 
По данным сайта Международного комитета по таксономии вирусов (ICTV), на май 2016 г. в род включают 3 вида:
 Human betaherpesvirus 7
 Human betaherpesvirus 6A
 Human betaherpesvirus 6B
 Macacine betaherpesvirus 9
 Murid betaherpesvirus 3
 Suid betaherpesvirus 2

Примечания

Ссылки 
 ViralZone — Roseolovirus 
 DermNet NZ — Roseola

Betaherpesvirinae
Роды вирусов